Kröher ist der Familienname folgender Personen:

 Hein Kröher (1927–2016), deutscher Sänger und Liedermacher, siehe Hein & Oss
 Michael Kröher (* 1956), deutscher Sachbuch-Autor und Journalist
 Oss Kröher (1927–2019), deutscher Sänger und Liedermacher, siehe Hein & Oss